Bisschoppelijk Paleis van Roermond (1666)
 Bisschoppelijk Paleis van Roermond (1848)

Referenties